Recépt ali recèpt je lahko:
 kuharski recept, navodilo za pripravo jedi
 zdravniški recept, navodilo za pripravo ali izdajo zdravila